Эль-Торо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 110 км². Население — 297 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 36 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Revistaibérica.com

Муниципалитеты Кастельона
Альто-Палансия